Малта Гран При () е професионално състезание по снукър, което се провежда от сезон 1994/1995 до сезон 2000/2001. През годините, когато се провежда турнира е спонсориран от Ротманс. През 2000 г. Малта Гран При е един от турнирите за Световната ранглиста.

Победители 

Състезания по снукър
Снукър в Малта